The Lost Skeleton Returns — студийный альбом Майкла Грэйвса, издан в 2013 году.

Об альбоме 
The Lost Skeleton Returns содержит новые версии уже известных песен Грэйвса, в том числе времён American Psycho и Famous Monsters Misfits и сольного , и несколько новых композиций. По словам самого музыканта, альбом объединил наиболее важные из когда-либо написанных и исполненных Грэйвсом песен, и представляет собой антологию его карьеры.

Альбом также знаменует возвращение Майкла к своей «тёмной стороне» — Skele-Crow, — и к жанру хоррор-панка в противовес недавно вышедшей пластинке Vagabond, выдержанной в классической хард-роковой стилистике. Средства для The Lost Skeleton Returns были собраны музыкантом с помощью краудфандинг-ресурса Kickstarter. Диск был записан на студии Soundmine Recording в середине февраля 2013 года и вышел 14 июня 2013 года.

В записи альбома участвовали «Chamber of Horrors Band» и Крис Черулли из Motionless in White (трек «Forbidden Planet»). Специальный выпуск эксклюзивных альбомов на Kickstarter включал в себя съёмки записи самого альбома.

Список композиций 
 Lost Skeleton
 American Psycho
 Forbidden Plant
 Dig Up Her Bones
 Dawn of The Dead
 Scream
 Crying on Saturday Night
 Die Monster Die
 Fiend Without A Face
 Godzilla
 Fiend Club
 Earth Vs. Spider
 Zombie
 Night of the Living Dead
 Last Man on Earth
 Something Wicked

В записи участвовали 
 Майкл Грэйвс — гитара, вокал
 Джонни Морбид — бас
 Пол Лайфлесс — ударные
а также
 Крис Моушнлесс — дополнительный вокал (3)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Хоррор-панк